Coggswell bezeichnet:

 Coggswell Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 John C. Conner, kurz für John Coggswell Conner, US-amerikanischer Politiker